Теместла има више значења:

 Теместла (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Теместла (Кујоако), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику